Janjanbureh (stad)
Janjanbureh (district)